Husein, Hussein, Hossein, Hossain, Hussain, Husain, Hosein, Haussein, Husayn () (le Bon en français) est un nom fréquemment utilisé au Moyen-Orient, en particulier chez les musulmans chiites, à cause de la popularité de Hussein bin Ali, le petit-fils de Mahomet, fils d'Ali et Fatima et le troisième Imam chiite.

En raison des différentes transcriptions de l'arabe, il peut s'écrire Husayn, Husain ou Huseyn, Hocine, mais aussi Hossein en persan, Hüseyin en turc.

Prénom ou nom

Princes et souverains 
 Hussein ben Ali (626-680), troisième imam chiite.
 Hussein  Bey, fondateur de la dynastie des Husseinites en 1705 à Tunis.
 Hussein ben Ali, chérif de la Mecque 
 Hussein ( – ), roi du Royaume hachémite de Jordanie de 1952 à 1999.
 Prince Hussein (né le ), petit-fils du précédent, fils du roi Abdallah II, prince héritier depuis 2009.

Prénom 
Il est le prénom de :
 Barack Hussein Obama (1961-), le  des États-Unis ;
 Tun Hussein bin Dato' Onn (1922-1990), troisième premier ministre de Malaisie (de 1976 à 1981) ;
 Hussein Hanoun (1960-), otage et traducteur irakien ;

Patronyme 

 Famille al-Husayni
 Ahmed Hussein (1983-), nageur égyptien
 Aya Hussein (2003-), escrimeuse égyptienne
 Farah Hussein (2001-), gymnaste égyptienne
 Général Husseïn (1828-1887), homme politique tunisien
 Küçük Hüseyin Pacha (1757-1803), homme d’État ottoman
 Imran Nazar Hosein (1942-), érudit musulman, auteur et philosophe spécialisé en eschatologie islamique
 Leyla Hussein (1980-), psychothérapeute somalienne spécialisée dans la lutte contre les mutilations génitales féminines
 , pseudonyme commun de deux intellectuels égyptiens exilés en France dans les années 60 après avoir connu les prisons de leur pays, Baghgat Elnadi et Adel Rifaat, auteurs de « Lutte des classes en Égypte », publié en France aux éditions François Maspero au lendemain de , et plus récemment de « Penser le Coran » (Grasset, 2009)
 Mohamed Hussein (1991-), nageur égyptien
 Nour Hassan Hussein (1937-2020), homme politique somalien
 Noura Hussein, femme soudanaise condamnée à mort pour avoir tué son mari
 Rashid Hussein (1936-1977), poète, orateur, journaliste et traducteur palestinien
 Riem Hussein (1980-), joueuse et arbitre de football allemande
 Rola Hussein (2002-), nageuse égyptienne
 Saddam Hussein (1937-2006), ancien président de la République d'Irak
 Taha Hussein (1889-1973), écrivain égyptien, auteur du Livre des jours
 Tarek Hussein (1993-), avocat et défenseur des droits de l'homme égyptien

Hossain est un nom de famille notamment porté par :

 Hameeda Hossain (1936-), militante des droits de l'homme et une universitaire bangladaise
 Kamal Hossain (1937-), avocat et homme politique du Bangladesh
 Kemaluddin Hossain (1923-2013), troisième président de la Cour suprême du Bangladesh
 Md. Muzammel Hossain (1948-),  juge en chef du Bangladesh
 Noor Hossain (1961-1987), militant bangladais
 Syed A. B. Mahmud Hossain (1916-1981),   juge en chef du Bangladesh
 Syed Mahmud Hossain (1954-),  juge en chef du Bangladesh

Pseudonyme 

 Aminoullah Hosseinoff (1905-1983), compositeur français, connu sous le nom de André Hossein, père de Robert Hossein
 Robert Hosseinoff (1927-2020), acteur, metteur en scène, réalisateur, dialoguiste, et scénariste français, connu sous le nom de Robert Hossein

Lieux 

 Saddam Hussein Nagar, un village du district de Batticaloa au Sri Lanka
 Daher al Hosein, village libanais situé dans le caza du Metn au Mont-Liban au Liban

Prénom arabe
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Homonymie de patronyme